Plaats in Indonesië
 Sukamarga (Sajira), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sukamarga (Batik Nau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sukamarga (Pesisir Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukamarga (Rantau Alai), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra